Lizzie – ipocoristico inglese del nome proprio di persona Elisabetta
Lizzie – cantante faroese, pseudonimo di Ann Elisabeth Berg
La donna delle tenebre (Lizzie) – film del 1957 diretto da Hugo Haas
Lizzie – film del 2018 diretto da Craig William Macneill
Lago Lizzie – lago nella Contea di Otter Tail (Minnesota, Stati Uniti d'America)
Lizzie (The Bird's Nest) – romanzo del 1954 di Shirley Jackson